La 13 édition de l'Universiade d'été s'est déroulée à Kōbe, au Japon.

Disciplines

Tableau des médailles